Линков — фамилия.

 Линков, Пламен (род. 1956) — болгарский футболист, нападающий, тренер.
 Линков, Сергей Яковлевич (род. 1935) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист.